A 2008. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2008. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Változások az éremtáblázaton az olimpia után 
Ez a fejezet az olimpia után az éremtáblázaton történt változásokat sorolja fel.

2017. január 25-én a férfi 4 × 100 m váltófutás versenyszámában Nesta Carter doppingszer használata miatt, a csapat aranyérmét elvették.
2016. szeptember 13-án a férfi 4 × 400 m váltófutás versenyszámában Gyenyisz Alekszejev doppingszer használata miatt, a csapat bronzérmét elvették.

További információk 

 A 2008. évi nyári olimpia adatlapja a sports-reference.com-on

2008
E